Dude Ranch bezeichnet:
 Eine Guest Ranch in den Vereinigten Staaten, wo Städter (Dudes, Greenhorns) Farmer (Cowboys) spielen können; neuweltliche Variante des Agrotourismus
 Dude Ranch (Album), das zweite Studioalbum der US-amerikanischen Rock-Band blink-182.